Ымсо́н (, Eumseong-gun) — уезд в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея. Родина Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Ссылки 
 

Уезды Республики Корея
Чхунчхон-Пукто